Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на профессию (лат. professio — род занятий и  — установка) — система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

Содержание 
Постановлением Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 утверждено «Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации», в соответствии с которым «профессиональная ориентация — это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учётом его потребностей и возможностей, социально — экономической ситуации на рынке труда».

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Экспертной группой Еврокомиссии по непрерывной профориентации, Советом Европейского союза и Всемирным банком в 2004 году одобрена новая трактовка цели профориентации: «Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи людям любого возраста и в любой момент их жизни по вопросам выбора направления обучения, профессиональной подготовки и сферы профессиональной деятельности и управления собственной карьерой».

С позиций междисциплинарного и системного подходов под профессиональной ориентацией понимается инициируемый и управляемый обществом многоаспектный и непрерывный процесс взаимодействий субъектов социально-трудовых отношений, направленных на осознанное профессиональное самоопределение индивида, освоение им профессии и осуществление профессионального самосовершенствования, обеспечение баланса между потребностями экономики в кадрах и собственными способностями и предпочтениями индивида, в результате чего индивид эффективно интегрируется в общественное разделение труда.

Классическая теория профориентации предполагает содействие молодым людям в выборе профессии. Все же  выбор одной профессии на всю жизнь не соответствует динамизму нынешнего времени. Более приемлемы сейчас теории профориентации, предусматривающие конструирование профессионального будущего. Интересна также теория хаоса, в рамках которой делается акцент на влиянии на профессиональное самоопределение незапланированных событий.

Основными направлениями профессиональной ориентации являются:
 профессиональное информирование — ознакомление различных групп населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;
 профессиональное консультирование — оказание помощи человеку в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учётом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества;
 профессиональный подбор — предоставление рекомендаций человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;
 профессиональный отбор — определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями;
 профессиональная, производственная и социальная адаптация — система мер, способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма;
 профессиональное воспитание — формирование у молодёжи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей;
 профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку.

Для проведения профессиональной ориентации нужно располагать социально-экономическими характеристиками профессий, знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень доходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. Кроме этого, следует пользоваться технологическими характеристиками, включающими описание производственных процессов и профессиональных задач; медико-физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем показаний и противопоказаний; требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. Сводный документ такого рода называется профессиограммой.

В ряде регионов Российской Федерации, например в Архангельской, Мурманской областях, Республике Карелия, действуют региональные профориентационные порталы. В силу разнородности информации, представленной на профориентационных порталах, возникает необходимость в формировании  Стандарта функционирования профориентационного портала субъекта РФ .

Технологии, инструменты и практики профессиональной ориентации 

 Билет в будущее
 Профтуры
 Профпробы (профессиональные пробы)
 Атлас новых профессий Сколково.
 Стратегическая инициатива АСИ «Кадры будущего для регионов» (2018-2019)

См. также 
 Трудовые ресурсы
 Занятость населения
 Хобби

Литература 
 «Профессиональная ориентация» — электронный научный журнал.
 Твоя будущая профессия: Сборник тестов по профессиональной ориентации. — Издательство «Феникс», 2006.
 333 современные профессии и специальности. 111 информационных профессиограмм, М. Горбунова, Е. Кирилюк, 2010 г. CD ИП Татаринов М. В., 2011 г.
 147 популярных профессий: психологический анализ и профессиограммы. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 416 с.
 Пряжников Н. С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.
 Давыдова Э. Х. Хочу быть психологом. Пособие по профориентации. Автор: Эльмира Давыдова / Ред. Р. Белкина. — М.: Издательство ПЧЕЛА, 2008. — 88 с.: ил. (Серия «Выбираю профессию»).
 Давыдова Э. Х. Хочу быть менеджером. Кто это такой и как им стать. Сборник статей для профориентации / Редкол.: Р. Белкина, Э. Давыдова. — М.: Издательство ПЧЕЛА, 2007. — 146 с.: ил. (Серия «Выбираю профессию»).
Харченко К.В. Нормативно-правовое регулирование профориентации молодежи в регионах Арктической зоны РФ: на пути к сглаживанию межрегиональных неравенств // Мониторинг правоприменения. 2021. №1 (38). С.16-23.

Ссылки 

 Профориентация в подготовке врачей

 Кинематограф 
Федеральный профориентационный мультсериал для школьников о профессиях и труде «НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий», выходит с 2011 года

Примечания 

Профессии
Профессиональное образование
Управление персоналом